Az 513-as busz a budapesti agglomerációban közlekedő helyközi járat, Monor és Sülysáp között közlekedik. 2016. október 2-áig 2226-os jelzéssel közlekedett.

Megállóhelyei

!colspan=2|Perc (↓)
! Megállóhely
!colspan=2|Perc (↑)
! Átszállási kapcsolatok
|-
|0||0|| Monor, vasútállomásvégállomás||50||46
|align=left|
|-
|1||1|| Monor, vasútállomás bejárati út||49||45
|align=left|
|-
|3||3|| Monor, orvosi rendelő||47||43
|align=left|
|-
|4||4|| Monor, Vigadó||∫||∫
|align=left|
|-
|5||5|| Monor, autóbusz-állomás||46||42
|align=left|
|-
|8||8|| Monor, MEZŐGÉP||42||38
|align=left|
|-
|13||13|| Gomba, lovarda||38||34
|align=left|
|-
|14||14|| Gomba, Vár út||37||33
|align=left|
|-
|16||16|| Gomba, malomi elágazás||36||32
|align=left|
|-
|18||18|| Gomba, református templom||34||30
|align=left|
|-
|19||19|| Gomba, Patay József utca||33||29
|align=left|
|-
|20||20|| Gomba, autóbusz-forduló||32||28
|align=left|
|-
|23||23|| Gomba, tetei elágazás||28||24
|align=left|
|-
|24||24|| Felsőfarkasdi elágazás||27||23
|align=left|
|-
|25||∫|| Felsőfarkasd, tehenészet||∫||22
|align=left|
|-
|28||∫|| Felsőfarkasd, kereszt||∫||19
|align=left|
|-
|30||∫|| Felsőfarkasd, autóbusz-forduló||∫||17
|align=left|
|-
|32||∫|| Felsőfarkasd, kereszt||∫||16
|align=left|
|-
|35||∫|| Felsőfarkasd, tehenészet||∫||13
|align=left|
|-
|38||27|| Alsófarkasd, vadászház||25||10
|
|-
|42||31|| Úri, trafóház||21||6
|
|-
|42||31|| Úri, Rákóczi út||∫||∫
|align=left|
|-
|42||31|| Úri, községháza||19||4
|align=left|
|-
|43||32|| Úri, autóbusz-fordulóvégállomás||17||2
|align=left|
|-
|∫||33|| Úri, községháza||16||∫
|align=left|
|-
|∫||34|| Úri, Rákóczi útvégállomás||15||0
|align=left|
|-
|∫||36|| Úri, újtelep||12||∫
|align=left|
|-
|∫||39|| Sűrű puszta||9||∫
|align=left|
|-
|∫||41|| Sülysáp, Úri utca 60.||7||∫
|align=left|
|-
|∫||42|| Sülysáp, úri elágazás||6||∫
|align=left|
|-
|∫||44|| Sülysáp, községháza||3||∫
|align=left|
|-
|∫||46|| Sülysáp, vasútállomásvégállomás||0||∫
|align=left|
|}

Jegyzetek

Források

Volánbusz
Budapest környéki autóbuszvonalak
Monor autóbuszvonalai
Sülysáp autóbuszvonalai